Viscount kan verwijzen naar:

 Burggraaf, een adellijke titel
 Vickers Viscount, een turboprop-verkeersvliegtuig
 Viscount (orgelbouwer), bouwer van elektronische orgels